Perch Creek (engl. für „Barschbach“) ist der Name folgender Gewässer 

in Kanada:
 Perch Creek (Cedar Lake), Zufluss des Cedar Lake (Saskatchewan River), Manitoba
 Perch Creek (Huronsee), Zufluss des Huronsee bei Sarnia, Lambton County, Ontario
 Perch Creek (Oberer See), Zufluss des Oberen Sees auf Manitoulin Island, Manitoulin District, Ontario
 Perch Creek (Ottawa River), Zufluss des Ottawa River bei Chalk River im Renfrew County, Ontario
 Perch Creek (Talbot River), Zufluss des Talbot River bei Kirkfield, Ontario
 Perch Creek (Whitemud River), Zufluss des Whitemud River (Lake Manitoba) bei Westbourne, Manitoba

in den Vereinigten Staaten:
 Perch Creek (Dog River), Zufluss des Dog River bei Mobile, Alabama
 Perch Creek (Elk River), Zufluss des Elk River bei Elkton, Maryland und Delaware
 Perch Creek (Fair River), Zufluss des Fair River östlich von Brookhaven, Mississippi
 Perch Creek (Satilla River), Zufluss des Satilla River bei Millwood, Georgia
 Perch Creek (Suwannee River), Zufluss des Suwannee River bei Fargo, Georgia
 Perch Creek (Watonwan River), Zufluss des Watonwan River bei Madelia, Minnesota